Никола́й Ишу́вич (Ишу́евич) Тамра́зов (род. 15 января 1939, Днепропетровск, УССР, СССР) — советский и российский певец, поэт и актёр, режиссёр, музыкальный обозреватель, радио- и телеведущий. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Профессор Академии искусств.

Биография 
Родился в многодетной семье. Ассириец по национальности. Своего отца, проживавшего в Москве, впервые увидел в 15 лет. В 1957 году окончил хореографическое училище по классу балета. Затем обучался в Харьковском институте искусств на факультете режиссёров музыкальных театров.

С 1956 года — артист балета Днепропетровского драматического театра им. Шевченко, был задействован и в драматических ролях. С 1961 года — артист эстрады Укрконцерта, конферансье. В 1975 году перешёл в Москонцерт.

С 1977 по 1982 год Николай Тамразов был художественным руководителем Творческой мастерской сатиры и юмора Москонцерта и руководителем эстрадного курса в ГУЦЭИ. С того же времени был членом КПСС. Выступал организатором, режиссёром и ведущим многих концертов Владимира Высоцкого.

С 1991 года Тамразов стал работать на радио «Маяк», а позже — «Эхо Москвы», где в разное время был ведущим передач «Радиомолодушка», «Московский хор», «За рюмкой чая», «Горячий привет», «Бомонд», «Её звали Агата» и «Бабник» (до 7 августа 2020 года). С 1999 по 2003 год был соведущим передачи «Детектив-шоу», исполняя роль секретаря. В 2007—2008 годах был соведущим передачи «Ступени» на телеканале «Бибигон».

В 1998 году выступал под псевдонимом Коля Паралепипед (именно с ошибкой в слове «параллелепипед»): сначала в сборник «Союз-22» вошла его пародийная обработка песни Кая Метова «Так нельзя», а затем был выпущен целый альбом музыкальных пародий, озаглавленный как «Вставь — не вынешь!!! Народный суперхит». Альбом анонсировался как альбом молодого певца, уроженца Белгородской области.

Фильмография 
 1985 — Мужчины и все остальные — сосед
 2001 — Сыщики-1 (фильм № 8 «Иерихонские трубы») — «Старуха»
 2006 — Жара— гармонист в электричке
 2006 — 9 месяцев — чиновник
 2010 — Аманда О — Петрович
 2010 — Без мужчин
 2013 — Последний из Магикян — Моисей Соломонович
 2016 — Пушкин — «Старший»

Дискография 
 1998 — «Вставь — не вынешь!!! Народный суперхит»

Библиография

Примечания

Ссылки 
 «Бабник». Авторская программа Николая Тамразова на Эхо Москвы
 Концерт в МЕОЦ. Народный артист России Николай Тамразов. Официальная краткая биография
 На сцене МЕОЦа — сам Маэстро — Николай Тамразов
 Николай Тамразов в мире цирка и эстрады
 Фото на reform-press.ru
 Николай Тамразов исполняет песню своего сочинения. Фрагмент телепередачи «Утренний чай» на телеканале ВКТ. Москва, апрель 2010 года.
 Интервью Тамразова в статье о Высоцком в «Новых Известиях»

Выпускники Харьковского института искусств
Персоналии:Днепропетровский театр имени Т. Шевченко
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Радиоведущие России
Телеведущие России
Артисты Москонцерта